Titus Aurelius Fulvus (consul in 85)
Titus Aurelius Fulvus (consul in 89)
Titus Aurelius Fulvus Boionius Arrius Antoninus (Antoninus Pius)